Niemcy:
 Ensheim – dzielnica Saarbrücken
 Ensheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms